Кесальтена́нго ():
 Кесальтенанго — город в Гватемале.
 Кесальтенанго — департамент в Гватемале.
 Кесальтенанго — муниципалитет (административно-территориальная единица второго порядка) в департаменте Кесальтенанго в Гватемале.